Круглый дом:

 Круглый дом — тип жилища.
 Круглый дом — строение в Таганроге.
 Круглые дома в Москве
 Круглый дом — старейшее строение из сохранившихся в Западной Австралии.